Населені пункти в Чехії:

 Лужиці (Оломоуц)
 Лужиці (Годонін)
 Лужиці (Прахатіце)
 Лужиці (Мост)

Див. також 
 Лужиця (значення)